Мэллори:
 Мэллори, Бутс — американская актриса, танцовщица и модель.
 Мэллори, Джордж — альпинист.
 Мэллори, Джеймс Патрик — археолог.
 Мэллори, Джордж Кеннет — американский патолог.
 Мэллори, Люси — американская публицистка, издательница и просветительница.
 Мэллори, Молла (Маллори, Молла) — норвежская и американская теннисистка.
 Мэллори, Стивен — военно-морской министр Конфедерации.